Grúixevka (en rus: Грушевка) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 2.269 habitants. Pertany al districte de Sudak. Fins al 1945 la vila es deia Salí.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea